Club Bàsquet Sant Josep (Badalona), club de bàsquet de la ciutat de Badalona fundat l'any 1939
 Club Bàsquet Sant Josep Girona, equip de bàsquet de la ciutat de Girona fundat l'any 1962 
 Club Bàsquet Sant Josep Obrer, club de basquetbol situat al barri de Pubilla Cases de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat